Ochseninsel steht für

 Metzgerinsel mit dem Ochsenkreuz im Wolfgangsee in Österreich (umgangssprachliche Namensvariante)
 Ochseninseln, zwei kleine dänische Inseln